Districtul Mount Morris sau Districtul civil Mount Morris (conform originalului din engleză, Mount Morris Township) se poate referi la

Districte din Statele Unite ale Americii

Statul Illinois 

 Districtul Mount Morris, comitatul Ogle, statul  -- {la Mount Morris Townp, IL-OG);

Statul Michigan 

 Districtul Mount Morris, comitatul Genesee, statul  -- {la Mount Morris Townp, MI-OG);

Statul Minnesota 

 Districtul Mount Morris, comitatul Morrison, statul  -- {la Mount Morris Townp, MN-MS);

Vezi și 

 Morris (dezambiguizare)
 Mount Morris (dezambiguizare)
 Comitatul Morris (dezambiguizare)
 Districtul Morris (dezambiguizare)
 Districtul Mount Morris (dezambiguizare)

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii